Bodio steht für:

 eine Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz; siehe Bodio TI
 eine Fraktion der Gemeinde Cauco, Kanton Graubünden; siehe Bodio GR
 eine Gemeinde in der Provinz Varese, Region Lombardei, Italien; siehe Bodio Lomnago

Bodio ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Bodio (1840–1920), italienischer Statistiker
 Bartłomiej Bodio (* 1972), polnischer Politiker